wydajność oprogramowania
 wydajność sprzętu komputerowego 
 wydajność pracy
 wydajność przepływu
 wydajność uprawy
 wydajność reakcji chemicznej
 wydajność procesu technologicznego